Seuneubok Tuha (Idi Rayeuk), een plaats in Indonesië
Seuneubok Tuha (Pante Bidari), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing